Die Abkürzung PNA steht für:

 (Home) Phoneline Networking Alliance, Übertragungsstandard für Computernetzwerke über Telefonkabel, siehe HomePNA
 Flughafen Pamplona in Spanien (Internationaler Airport-Code)
 Peptid-Nukleinsäure (englisch: Peptide Nucleic Acid), ein Pseudopeptid mit DNA-ähnlichen Eigenschaften
 Pariser Nomina Anatomica, die seit 1955 geltende anatomische Nomenklatur, siehe Nomenklatur (Anatomie)
 Parti Nigérien pour l’Autogestion, politische Partei in Niger, siehe Nigrische Partei für Selbstverwaltung
 Portable oder Personal Navigation Assistant, für ein mobiles Navigationssystem
 Palästinensische Autonomiebehörde (Palestinian National Authority)
 Personen-Notsignal-Anlagen, meist Funkanlagen mit und ohne Sprachkommunikation, mit denen personenbezogene Notsignale abgegeben werden können, siehe Totmanneinrichtung
 Progressive Networks Audio, Netzwerkprotokoll von RealSystem
 Pakistan National Alliance, ehemalige Allianz von Parteien in Pakistan
 Nauru Agreement, Abkommen über die Fischerei im Pazifik

PNA